Stevie,  film britannique de Robert Enders (1978)
 stevie,  single du groupe de rock britannique Kasabian (2014)